Las salamandras asiáticas (Hynobiidae) son un clado de anfibios caudados primitivos, compuesto por unas 59 especies, las cuales se distribuyen por toda Asia, así como en Rusia. Presentan dientes angulosos, fecundación externa (siendo los huevos depositados en bolsas) y una metamorfosis completa.

Lista de géneros 
Según ASW:
 Afghanodon Dubois & Raffaëlli, 2012
 Batrachuperus Boulenger, 1878  (6 sp.)
 Hynobius Tschudi, 1838  (32 sp.) [ tipo ]
 Iranodon Dubois & Raffaëlli, 2012
 Liua Zhao & Hu, 1983 (2 sp.)
 Onychodactylus Tschudi, 1838 (6 sp.)
 Pachyhynobius Fei, Qu, & Wu, 1983 (1 sp.)
 Paradactylodon Risch, 1984 (3 sp.)
 Pseudohynobius Fei & Yang, 1983 (6 sp.)
 Ranodon Kessler, 1866 (1 sp.)
 Salamandrella Dybowski, 1870 (2 sp.)
 Tsinpa Dubois & Raffaëlli, 2012

Filogenia 
Los análisis de Zhang et al. (2006) sobre la filogenia y biogeografía de las salamandras asiáticas indican que, tras originarse el grupo en China, la distribución de este ha sido primordialmente controlada por los efectos geológicos y climáticos locales, tales como la desertificación de Mongolia y el levantamiento de la meseta tibetana. Junto al grupo Cryptobranchidae forman un clado, siendo este el más antiguo de entre los caudados. 

{{clade| style=font-size:100%;line-height:80%
|label1=Hynobiidae
|1={{Clade
   |1=Pseudohynobius
   |2=Protohynobius
   |3=Onychodactylus 
   |label4=
   |4={{Clade
      |label1=
      |1=
      |label2=  
      |2={{Clade
         |1=Pachyhynobius
         |label2=
         |2={{Clade
            |1=Hynobius
            |label2=
            |2={{Clade
               |1=Salamandrella 
               |label2=
               |2={{Clade
                  |1=Batrachuperus
                  |2=Liua'                  }}
               }}
            }}
         }}
      }}
   }}
}}
Cladograma basado en Zhang et al. (2006).

 Referencias 

 Bibliografía 
 Venczel, M. (1999) . Amphibia-Reptilia'' 20, 401-412.

Enlaces externos 

 Hynobiidae en AmphibiaWeb
 Hynobiidae en Tree of Life
 Hynobiidae en Livingunderworld.org